Il sindaco di Casterbridge (The Mayor of Casterbridge) – romanzo del 1886 di Thomas Hardy
Il sindaco di Casterbridge (The Mayor of Casterbridge) – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 1978

Pagine correlate
The Mayor of Casterbridge